Il termine Čechy può riferirsi a:

Čechy, nome in ceco della Boemia
Čechy, comune della Slovacchia nel distretto di Nové Zámky
Čechy, comune della Repubblica Ceca, nella regione di Olomouc
21257 Jižní Čechy, asteroide della fascia principale